Taiping Dao bezeichnet:

 eine Schulrichtung des chinesischen Daoismus, siehe Taiping dao (Daoismus);
 die Insel Taiping Dao (太平岛) der Nansha-Inseln, siehe Taiping Dao (Insel).